Les  (en français : « Livres de partage ») sont des registres de donation royaux établis lors de la conquête des terres d'Al-Andalus.

Les plus anciens conservés sont ceux de Majorque et du Royaume de Valence qui date du , mais il y en a d'autres dans le royaume de Murcie et d'autres terres conquises par la couronne de Castille.

Il existe également des livres de partage qui concerne des villes précises comme celui d'Oriola.

Quand le roi faisait une donation, ses secrétaires enregistraient le don sous forme d'une note brève dans le registre. Ultérieurement cette note faisait l'objet d'un acte plus complet remis au propriétaire sous forme d'un parchemin.

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Llibre del Repartiment de Mallorca
 Llibre del Repartiment de València
 

Reconquista
Manuscrit du XIIIe siècle
Texte historique en latin
Premier témoignage de la langue catalane
Toponymie catalane